Tschystopillja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Tschistopolje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dörfer:
Tschystopillja (Lenine), Rajon Lenine, Autonome Republik Krim
Tschystopillja (Polohy), Rajon Polohy, Oblast Saporischschja
Tschystopillja (Wilschanka), Rajon Wilschanka, Oblast Kirowohrad
Tschystopillja (Lwiw), Rajon Lwiw, Oblast Lwiw
Tschystopillja (Schtschastja), Rajon Schtschastja, Oblast Luhansk
Tschystopillja (Kachowka), Rajon Kachowka, Oblast Cherson

Siedlungen:
Tschystopillja (Bobrowyzja), Rajon Bobrowyzja, Oblast Tschernihiw

Siehe auch:
Tschistopolje, russische Entsprechung